Niedziela ist der Familienname der folgenden Personen:

 Bartłomiej Niedziela (* 1985), polnischer Fußballspieler
 Jacek Niedziela (* 1961), polnischer Jazzmusiker
 Wojciech Niedziela (* 1961), polnischer Jazzmusiker